Noble kan syfta på:

 Noble – en brittisk sportbilstillverkare som grundades av Lee Noble 1999
 Noble (mynt) – ett engelskt guldmynt

Personer
 Lee Noble – brittisk företagsägare

Geografi

Antarktis 

 Noble (kulle), 
 Noble (udde),

USA 

 Noble, Illinois, Richland County, 
 Noble, Louisiana, Sabine Parish, 
 Noble, Oklahoma, Cleveland County,

Se även
 Noble County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar